Vitória Futebol Clube, de Setúbal, Portugal;
 Vitória Futebol Clube (Brasil), do Espírito Santo;
 Vitória Futebol Clube (Cabo Verde), da Praia;
 Vitória Futebol Clube (São Tomé e Príncipe), do Riboque.

Ver também 

Desambiguações de clubes